Albert kan som auktorsförkortning betyda:

 James S. Albert
 Victor Anthony Albert
 Abel Albert

Robotskapade auktorsförkortningar